В одиночному розряді тенісного турніру WTA German Open 1974, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1974, Гельга Мастгофф здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 6-4, 5-7, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Гельга Мастгофф (Переможниця)

  Савамацу Кадзуко (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA German Open